Президентские выборы прошли в Румынии 22 ноября 2009 года. Второй тур состоялся 6 декабря.

Кандидаты 
 Траян Бэсеску — действующий президент. Независимый кандидат, поддерживаемый Демократической либеральной партией.
 Мирча Джоанэ — председатель Сената, бывший министр иностранных дел (Социал-демократическая партия)
 Крин Антонеску — бывший министр по делам молодежи и спорта (Национально-либеральная партия)
 Корнелиу Тудор — лидер партии Великая Румыния
 Хунор Келемен — депутат от венгерской общины (Демократический союз венгров Румынии)
 Бекали, Джеордже
 Сорин Опреску — мэр Бухареста
 Маноле, Георге-Едуард
 Ротару, Константин
 Яне, Овидиу-Кристиан
 Потыркэ, Константин-Нинел
 Чернеа, Ремус

Опросы общественного мнения

Первый тур

Второй тур

Бэсеску vs Джоанэ

Бэсеску vs Антонеску

Бэсеску vs Опреску

Результаты

1 тур 
Лидеры получили следующее количество голосов избирателей:

Траян Бэсеску (34 %) и Мирча Джоанэ (32 %) вышли во второй тур выборов.

2 тур 
С минимальным перевесом в 1 % голосов на выборах победил действующий президент Траян Бэсеску.

Примечания

Ссылки 
 BEC-AEP document

Президентские выборы в Румынии
2009 год в Румынии
Румыния
Ноябрь 2009 года
Декабрь 2009 года